Sulice est un toponyme qui peut désigner :

Sulice, un village de la municipalité de Srebrenica, dans la République serbe de Bosnie.

Sulice, un village de la gnima de Węgorzyno, dans la voïvodie de Poméranie occidentale.

Sulice, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale ;